Губкін — місто в Бєлгородській області, Росія
 Губкін Іван Михайлович — російський геолог, академік АН СРСР